Jordan steht für:

 Jordan (Name), Familienname und männlicher Vorname (mit Namensträgern)
 Jordan, Künstlername von Katie Price (* 1978), britische Sängerin und Autorin
 Jordan, englische Bezeichnung für Jordanien
 Jordan (Sternbild), Sternbild des Nordhimmels
 Jordan (Unternehmen), deutscher Bodenbelag-Großhändler
 Jordan Grand Prix, irisch-britischer Motorsport-Rennstall
 Jordan Motor Car Company, US-amerikanische Automobilmarke
 Jordan Motors, taiwanischer Motorroller-Hersteller

Jordan ist der Name folgender

Gewässer außerhalb Deutschlands:
  Jordan, Fluss im Nahen Osten, nördlicher Zufluss des Toten Meers 
 Jordan River, diverse Flüsse in aller Welt, jeweils benannt nach dem Jordan im Nahen Osten
 River Jordan (Northamptonshire), Zufluss des River Welland, England
 Jordán (Tábor), Wasserspeicher in Tábor, Tschechien 
 Jordan, Fluss in Lalibela, Äthiopien

Gewässer in Deutschland:
 Jordan (Bever), linker Quellfluss der Bever (zur Weser) bis zur Tückenmühle von Borgholz, Stadt Borgentreich, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Jordan (Eckernförder Bucht), südöstlicher Zufluss der Eckernförder Bucht im Ortsteil Kiekut, Gemeinde Altenhof, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Jordan (Gera), Zufluss der Gera in Thüringen
 Jordan, Unterlaufname des Thunebachs, rechter Zufluss der Lippe in Bad Lippspringe, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Jordan (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz in Büchenbach, Landkreis Roth, Bayern
 Jordan (Wimberbach), linker Zufluss des Wimberbachs in Wimbern, Gemeinde Wickede (Ruhr), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Jordan (Wurzacher Aach), linker Zufluss der Wurzacher Ach in Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Jordanbach, rechter Zufluss der Böhme vor Böhme, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Jordanbach (Spree), linker Zufluss der Spree in Bautzen, Landkreis Bautzen, Sachsen

Orte:
 Jordan (Guimaras), Stadtgemeinde in der Provinz Guimaras, Philippinen
 Jordan (Hongkong), Stadtteil auf der Halbinsel Kowloon im Yau Tsim Mong District, Hongkong
 Jordan (Neumark), Ort in der polnischen Woiwodschaft Lebus, siehe Jordanowo (Świebodzin)
 Jordan (Teheran), Stadtteil von Teheran, Iran, siehe Dschordan

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jordan (Arkansas)
 Jordan (Iowa)
 Jordan (Minnesota)
 Jordan (Montana)
 Jordan (New York)
 Jordan (Oregon)
 Jordan (West Virginia)
 Jordan (Wisconsin), im Portage County
 Jordan (Town), Town(ship) im Green County

geografischer Objekte in der Antarktis und Subantarktis:
 Jordan Cove, Bucht von Bird Island im Südatlantik
 Jordan-Nunatak, Nunatak auf der Thurston-Insel

Siehe auch:
 El Jordán
 Haus Jordan in Radebeul
 Jordan & Timaeus
 Jordan Township
 West Jordan
 Iordan
 Jordaan (Begriffsklärung)
 Jordans